Ksenija Lykina e Emily Webley-Smith erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Launceston Tennis International 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Monique Adamczak e Olivia Rogowska che hanno battuto in finale Kamonwan Buayam e Zuzana Zlochová 6–2, 6–4.

Teste di serie 

  Monique Adamczak /  Olivia Rogowska (Campionesse)
  Chan Yung-jan /  Irina Falconi (primo turno)

  Eri Hozumi /  Miki Miyamura (quarti di finale) 
  Naomi Broady /  Magda Linette (Quarti di finale; ritiro)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Launceston Tennis International 2014